De Grand Prix-wegrace van Portugal 2000 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000. De race werd verreden op 3 september 2000 op het Autódromo do Estoril nabij Estoril, Portugal. Het was de eerste keer dat er een Grand Prix in Portugal werd gehouden, nadat de eerste editie van de race op het Circuito Permanente del Jarama in Spanje werd gehouden.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2000
Portugal
Sport in Cascais